Памятник детям войны — памятник в городе Ртищево Саратовской области детям Великой Отечественной войны.

Монумент установлен на углу улиц Левице и Красной и посвящён ртищевцам, чьё детство выпало на годы Великой Отечественной войны. Первый подобный памятник в Саратовской области.

История 
Инициатором создания памятника, посвящённого детям войны, выступила жительница, руководитель музея боевой славы «Хранитель памяти» — Александра Степановна Овчинникова. В мае 2015 года администрацией Ртищевского муниципального района было объявлено о строительстве этого монумента. В октябре этого же года город посетил энгельсский скульптор Александр Садовский, с которым велись переговоры по созданию памятника, и представил разработанный им проект памятника, получивший одобрение руководства и общественности города.

Торжественное открытие памятника состоялось 6 мая 2016 года. Почётное право открыть его было предоставлено самой Алдександре Овчинниковой и двум юным жителям Ртищево. Выступивший глава администрации Ртищевского района Александр Санинский отметил важность этого события и поздравил всех присутствующих с открытием памятника. Он сказал:

«Очень важно, что памятник появился именно в нашем городе. Чтобы знали и помнили потомки, что у страны в тяжелейшие для неё дни грозной опасности, был могучий союзник: многомиллионная, крепко сплоченная армия детей, в число которой входили и ртищевские мальчишки и девчонки — поистине маленькие герои большой войны.»

На церемонии также присутствовали депутат Государственной Думы Антон Ищенко, заместитель председателя общественной палаты Саратовской области, протоиерей Дионисий Абрамов, скульптор Александр Садовский.

Описание 
Памятник представляет собой композицию из двух фигур: юноши-подростка и маленькой девочки. Скульптурная группа расположена на гранитном основании, установленном на бетонный постамент. В правой руке у юноши железнодорожный фонарь — он даёт зелёный свет идущему на фронт эшелону, второй рукой он придерживает за плечо сестру, которая держит в правой руке игрушечного медведя. Скульптуры детей изготовлены в виде горельефа из полимерно-композитных материалов, имитирующих бронзу. Они прикреплены к вертикально стоящей стеле в виде прямоугольного параллелепипеда также из коричневого полированного гранита, как в основании. В правой верхней части стелы надпись: «ДЕТЯМ ВОЙНЫ», в нижней части — изображение железнодорожного полотна, уходящего в даль. Железнодорожные пути символизируют важность города Ртищево как крупного железнодорожного узла, игравшего важную роль в Великой Отечественной войне. В углу постамента находятся внахлёст расположенные цифры «1941−1945». Площадка вокруг памятника выложена тротуарной плиткой.

Фигуры детей воссозданы на основании сохранившихся фотографий военных лет. Прототипом юноши стал Владимир Ильич Соколов, который в годы войны в возрасте пятнадцати лет работал стрелочником на станции Дубасовской.

Примечания

Ссылки 
 ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
 Памятник детям войны 1941—1945 годов (Ртищево) 
 У войны недетское лицо 
 www.tourister.ru/world/europe/russia/city/rtishchevo/placeofinterest/36738/responses/6387 − Памятник «Детям войны 1941—1945 годов», Ртищево

Памятники Саратовской области
Памятники детям
Ртищево
Здания и сооружения, построенные в 2016 году в России
2010-е годы в Саратовской области
Скульптуры 2016 года
Скульптуры по алфавиту